The Catalyst má některé tyto významy:

 The Catalyst (skladba) – skladba v albu A Thousand Suns skupiny Linkin Park
 The Catalyst (Doctor Who audio) – science-fiction novela od Charles L. Harness